Il Grammy Award per la Miglior interpretazione solista di musica classica senza orchestra è stato assegnato dal 1959 al 2011. Dal 1967 al 1971 e nel 1987 il premio fu associato alla Grammy Award for Best Instrumental Soloist(s) Performance (with orchestra) e fu assegnato come Grammy Award for Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Soloists (with or without orchestra).
 
Il premio ha subito alcuni cambi di nome nel tempo:
 
Nel 1959 fu assegnato come Best Classical Performance - Instrumentalist (other than concerto-scale accompaniment)
Nel 1960 fu assegnato come Best Classical Performance - Concerto or Instrumental Soloist (other than full orchestral accompaniment)
Nel 1961 fu assegnato come  Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Duo (other than with orchestral accompaniment) 
Dal 1962 al 1964 fu assegnato come Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Duo (without orchestra)
Nel 1965 fu assegnato come  Best Performance - Instrumental Soloist or Soloists (without orchestra)
Dal 1966 al 1994 fu assegnato come Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Soloists (without orchestra)
Dal 1995 ad oggi è stato assegnato come  Best Instrumental Soloist Performance (without orchestra)
 
Il premio sarà interrotto dal 2012 causa revisione delle categorie stesse del Grammy. Dal 2012, questa categoria si fonderà con la categoria Grammy Award for Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Soloists (with or without orchestra) per formare la nuova categoria Best Classical Instrumental Solo. Questo è fondamentalmente un ritorno alle categorie esistenti dal 1967 al 1971.
 
Gli anni si riferiscono agli anni in cui il Grammy Award è stato presentato per i lavori effettuati nell'anno precedente.

Anni 1950
1959 Andrés Segovia – Segovia Golden Jubilee

Anni 1960
1960 Arthur Rubinstein – Beethoven: Sonate per pianoforte n. 18 e 21
1961 Laurindo Almeida – The Spanish Guitars of Laurindo Alemida
1962 Laurindo Almeida – Reverie for Spanish Guitar
1963 Vladimir Horowitz – Columbia Records Presents Vladimir Horowitz
1964 Vladimir Horowitz – The Sound of Horowitz
1965 Vladimir Horowitz – Vladimir Horowitz Plays Beethoven, Debussy, Chopin
1966 Vladimir Horowitz – Horowitz at Carnegie Hall - An Historic Return

Anni 1970
 
1972 Vladimir Horowitz – Horowitz Plays Rachmaninoff (Etudes-Tableaux Piano Music; Sonatas)
1973 Vladimir Horowitz – Horowitz Plays Chopin
1974 Vladimir Horowitz – Horowitz Plays Scriabin
1975 Alicia de Larrocha – Albéniz: Iberia
1976 Nathan Milstein – Bach: Sonate and partite per violino solo
1977 Vladimir Horowitz – Horowitz Concerts 1975/76
1978 Arthur Rubinstein – Beethoven: Sonata per pianoforte n. 18 op. 31/Schumann: Fantasiestücke, Op. 12
1979 Vladimir Horowitz – The Horowitz Concerts 1977/78

Anni 1980
1980 Vladimir Horowitz – The Horowitz Concerts 1978/79
1981 Itzhak Perlman – The Spanish Album
1982 Vladimir Horowitz – The Horowitz Concerts 1979/80
1983 Glenn Gould – Bach: Variazioni Goldberg
1984 Glenn Gould – Beethoven: Sonate per pianoforte n. 12 e 13
1985 Yo-Yo Ma – Bach: Suite per violoncello solo
1986 Vladimir Ashkenazy – Ravel: Gaspard de la nuit; Pavane pour une infante défunte; Valses nobles et sentimentales
1988 Vladimir Horowitz – Horowitz in Moscow
1989 Alicia de Larrocha – Albéniz: Iberia, Navarra, Suite Espagnola

Anni 1990
1990 András Schiff – Bach: Suite inglesi
1991 Vladimir Horowitz – The Last Recording
1992 Alicia de Larrocha – Granados: Goyescas; Allegro de Concierto; Danza Lenta
1993 Vladimir Horowitz – Horowitz - Discovered Treasures (Chopin, Liszt, Scarlatti, Scriabin, Clementi)
1994 John Browning – Barber: The Complete Solo Piano Music
1995 Emanuel Ax – Haydn: Sonate per pianoforte, n. 32, 47, 53, 59
1996 Radu Lupu – Schubert: Sonate per pianoforte (Si bemolle maggiore and La maggiore)
1997 Earl Wild – The Romantic Master - Works of Saint-Saëns, Handel
1998 János Starker – Bach: Suite per violoncello solo n. 1 - 6
1999 Murray Perahia – Bach: Suite inglesi n. 1, 3 e 6

Anni 2000
2000 Vladimir Ashkenazy – Shostakovich: Ventiquattro preludi e fughe op. 87
 
2001 Tobias Lehmann (produttore), Jens Schünemann (tecnico del suono) e Sharon Isbin – Dreams of a World (Works of Lauro, Ruiz-Pipo, Duarte, ecc.)
2002 Arne Akselberg (produttore e tecnico del suono) e Truls Mørk (produttore e solista) – Benjamin Britten Suite per violoncello (1 - 3)
2003 Andreas Neubronner (produttore e tecnico del suono) e Murray Perahia – Chopin: Études, op. 10 e op. 25
2004 Emanuel Ax – Haydn: Sonate per pianoforte n. 29, 31, 34, 35 e 49
2005 David Russell – Aire Latino (Morel, Villa-Lobos, Ponce, ecc.)
2006 Evgeny Kissin – Scriabin, Medtner, Stravinsky
2007 Maurizio Pollini – Chopin: Notturni
2008 Garrick Ohlsson – Beethoven: Sonate, Vol.3
2009 Gloria Cheng – Stucky, Lutosławski

Anni 2010 
2010 Sharon Isbin – Journey to the New World
2011 Paul Jacobs – Messiaen: Livre Du Saint-Sacrement
 

Instrumental Soloist Performance (without orchestra)